Алексе́й Кравцо́в: Кравцов, Алексей Александрович (род. 1974) — российский легкоатлет, прыгун в высоту.
 Кравцов, Алексей Иванович (1910—?) — профессор, директор МГРИ (1949—1956).
 Кравцов, Алексей Савельевич (1918—2006) — советский лётчик-штурмовик, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.